Meerfahrt steht für:
 veraltet: Seefahrt, Befahren von Ozeanen und Meeren mit Schiffen und Booten
 Meerfahrt, Reisetagebuch des Tiroler Afrika- und Indienreisenden Balthasar Sprenger, siehe Balthasar Sprenger #Das Reisetagebuch
 Meerfahrt, ein Lied aus 0p. 33, Vier Lieder des deutschen Komponisten Hugo Kaun
 Die Meerfahrt, ein Werk des deutschen Schriftstellers Thomas Mann
 Eine Meerfahrt, 1864 posthum erschienene Novelle von Joseph von Eichendorff
 Geistliche Meerfahrt, Andachtsübung (Pilgerfahrt im Geiste) von Margaretha Ursula von Masmünster